На Евровидении 1982 Ирландию представила группа The Duskeys с песней Here Today Gone Tomorrow. Ирландия заняла 11 место с 49 баллами. Наибольшее количество баллов (8) Ирландии дала Югославия; максимальное количество баллов (12) Ирландия присудила Германии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1982»